Махметов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Махметов, Айдар Алимжанович (род. 1979) — казахстанский спортсмен, представитель боевых единоборств, заслуженный мастер спорта Казахстана по карате.
 Махметов, Маден Махметович (1921—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Председатель Джамбульского облисполкома.
 Махметов, Майрам (1910—2002) — Герой Социалистического Труда.